Эгалео — греческий топоним. Может означать:

 Эгалео — город, пригород Афин.
 Эгалео (гора) — гора в Аттике.
 Эгалео — в античной географии горный хребет на Пелопоннесе, ныне Кипарисия.
  — станция Афинского метрополитена.
 Эгалео (футбольный клуб) — футбольный клуб.
 , также Кольцевая автострада «Эгалео» — автомобильная дорога Греции.